Анатолий Яковлевич Климов (2 сентября 1898 — 19 февраля 1970) — советский дипломат и разведчик. Консул СССР во Львове. Кандидат исторических наук (1945).

Биография 
Родился 2 сентября 1898 года. В 1915 году окончил реальное училище в Тюмени (1908—1915), Восточный институт во Владивостоке (1915—1920, с перерывом), восточный отдел Военной академии РККА (1921—1923). Владел английским и китайским языками.

В 1916—1918 — член партии эсеров, находился в нелегальном рабочем кружке при Дальзаводе. Во Владивостоке — член президиума, товарищ председателя, председатель Центрального бюро профсоюзов (декабрь 1918 — апрель 1919), с апреля 1919 находился на нелегальном положении, с августа того же года — в заключении в колчаковской тюрьме (август 1919 — январь 1920).

Секретарь обкома Приморской области во Владивостоке и Чите (сентябрь 1920 — февраль 1921), секретарь Дальневосточного секретариата Коминтерна в Иркутске (февраль — ноябрь 1921), был командирован в полпредства СССР в Пекине для стажировки от Военной академии РККА (июнь 1922 — январь 1923). Заведующий отделом партийной жизни газеты «Красное знамя» во Владивостоке (август 1923 — январь 1925), участник III конгресса Коминтерна (1924).

Разведчик в Китае — военный советник 2-й народной армии, консул в Шанхае и Калгане (январь 1925 — май 1927), 1-й секретарь полпредства СССР в Монголии (май 1927 — декабрь 1929).

Работал и учился в Международном аграрном институте и Институте красной профессуры, секретарь Тихоокеанского секретариата профсоюзов во Владивостоке под фамилией Арвис (январь 1930 — октябрь 1931).

В распоряжении РУ штаба РККА, в заграничной командировке (октябрь 1931 — октябрь 1932), помощник начальника 2-го (агентурного) отдела (октябрь 1932 — октябрь 1933), в распоряжении этого же управления.

Ответственный референт по Монголии и Туве в 2-м восточно-политическом отделе НКИД СССР (октябрь 1933 — июль 1935), директор конторы Совсинторга в Кашгаре, Западный Китай (июль 1935 — февраль 1937), консул СССР во Львове (февраль 1937 — февраль 1939).

Инструктор Главного управления учебных заведений (февраль 1939 — сентябрь 1941), старший научный сотрудник Тихоокеанского института АН СССР (сентябрь 1941 — август 1947), старший преподаватель Института востоковедения в Москве (сентябрь 1947 — май 1948).

Репрессирован в мае 1948 года. Находился в заключении, 04.12.1948 приговорен к восьми годам ИТЛ. Освобожден 15 июня 1954 года досрочно, в связи с прекращением дела за недостаточностью доказательств. Реабилитирован.

С февраля 1955 — персональный пенсионер.

Литература 
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. М., 2012, с. 409.

Ссылки 
 Расстрелянное поколение 37-й и другие годы 
Дипломаты СССР
Родившиеся в 1898 году
Родившиеся 2 сентября
Умершие в 1970 году
Умершие 19 февраля
Разведчики СССР
Родившиеся в Тюмени